La ville belge de Liège est desservie par plusieurs gares ferroviaires du réseau de la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB).

Les trois gares principales

 Gare de Liège-Guillemins, la principale
 Gare de Liège-Carré
 Gare de Liège-Saint-Lambert

Les autres gares

Inclut les gares se situant également sur le territoire de la ville de Liège, mais portant le nom de commune avant la fusion de 1977.

 Gare d'Angleur
 Gare de Bressoux
 Gare de Chênée
 Gare de Kinkempois (formation uniquement)
 Gare de Sclessin

Les gares supprimées

Inclut les arrêts supprimés sur des lignes toujours existantes ou elles-mêmes supprimées.

 Gare de Colonster (Angleur)
 Gare de Cornillon
 Gare de Jupille
 Gare de Liège-Haut-Pré
 Gare de Liège-Longdoz
 Gare de Liège-Vennes
 Gare de Liège-Vivegnis
 Gare de Renory
 Gare de Rocourt
 Gare de Sauheid
 Gare de Streupas
 Gare de Val-Benoît

Bibliographie 

Transport à Liège

gares